Каргашиново — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 
Каргашиново расположено примерно в 9 км на запад от Чехова, на запруженном безымянном притоке реки Никажель (правый приток Лопасни), высота центра деревни над уровнем моря — 173 м. На 2016 год в Каргашиново зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов